E.Leclerc, francia hipermarkethálózat
 Leclerc, francia családnév
Haditechnika
 AMX-56 Leclerc, francia gyártmányú harckocsi neve, Philippe Leclerc de Hauteclocque tábornok nevéről